Richard Hughes (schrijver) (1900-1976), Brits schrijver
 Richard David Hughes (1975), Brits drummer (Keane)
 Richard Hughes (voetballer) (1979), Schots voetballer
 Richard Hughes (homeopaat) (1836-1902), Engelse homeopaat